Фую́йско-кыргы́зский язы́к — язык хакасско-алтайской группы тюркских языков, распространён в КНР. В отличие от киргизско-кыпчакского киргизского языка, является z-языком. Оторвался от основного хакасского ареала в XVII—XVIII вв, когда предки его носителей (фуюйских кыргызов) были переселены в Маньчжурию.

Сведения 
В отличие от хакасского, шорского и чулымского, сохраняет противопоставление слабых и сильных согласных, как и сарыг-югурский язык, но отличается от последнего интервокальным озвончением -s- и -š-, сохранением исконных -š- и -č- (в сарыг-югурском преимущественно ногайские переходы -š- > -s- и -č- > -š-) и переходом в ряде контекстов начального j > n (ń?).

Характеризуется наиболее последовательной губной и палатальной гармонией гласных — возможна постановка гласного o после u, чего нет, например, в киргизском, хотя есть ö после ü. В то же время сингармонизм не является обязательным.

Предполагается, что обособился от сагайского или качинского диалекта хакасского в XVIII в. Альтернативная трактовка, на основании некоторых высказанных ранее соображений: близкородственный сарыг-югурскому языку.

Письменность 
Письменность на основе латинского алфавита (с добавлением букв Č č, Ğ ğ, Ï ï, Ö ö, Š š, Ü ü) была разработана китайскими лингвистами в конце 2000-х годов, но широкого распространения не имеет.

Литература 
 
 
 Тенишев Э.Р. О языке кыргызов уезда Фуюй // Вопросы языкознания. 1961. № 1. С.88-95.
 Янхунен Ю. К вопросу о зарубежных хакасах // Проблемы сохранения природы и культурно-исторического наследия Хакасии. Абакан, 1994. Вып. 1. С. 99-107.

Ссылки 
 Фуюйские кыргызы КНР (1-я часть, видео)
 Фуюйские кыргызы КНР (2-я часть, видео)
 Фуюйские кыргызы КНР (3-я часть, видео)

Языки Китая
Хакасские языки